Wente ist der Name folgender Personen:
 Bettina Wente (* 20. Jahrhundert), deutsche Filmproduzentin

 Friedrich Wachhorst de Wente (1863–1939), evangelisch-lutherischer Hofbesitzer, Agrarfunktionär und deutscher Politiker, MdR, MdL (Preußen)
 Fritz Wente (1913–nach 1961), deutscher Fußballspieler
 Heinz-Gerhard Wente (* 1951), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Vorstandsmitglied der Continental AG
 Henry Christian Wente (1936–2020), US-amerikanischer Mathematiker
 Peer Wente (* 1977), deutscher Basketballspieler

Wente bezeichnet zudem
 Wente (Einheit), ein altes Flächenmaß

Siehe auch:
 Vente
 Wende